Free může být:

 Free (hudební skupina) – anglická hudební skupina
 Free (rapper) (* 1968) – americká rapper
 Free (album, Bonfire) – album skupiny Bonfire z roku 2003
 Free (album, Marcus Miller) – album hudebníka Marcuse Millera z roku 2007
 Free (album, Iggy Pop) – album zpěváka Iggyho Popa z roku 2019
 free() – funkce pro uvolnění dynamicky alokované paměti